Ziegenfauze (oberlausitzisch Ziegnfauze) steht für:
 Neulömischau, ein Ortsteil von Lömischau in der Gemeinde Malschwitz des Landkreises Bautzen, Sachsen. 
 Neukubschütz, ein Ortsteil von Kubschütz in der gleichnamigen Gemeinde des Landkreises Bautzen, Sachsen.
 Ziegenfauze (Gehöft), ein 1955 zugunsten des Kohlebergbaues abgebrochenes Gehöft bei Litschen in der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen, Sachsen.